1. Bundesliga 2010-2011 – campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2010-2011 – campionato tedesco di pallavolo maschile